La Compañía Oriental de Transporte S.A. (COT) es una empresa de transporte de pasajeros de Uruguay. Recorre 14 millones de kilómetros y transporta más de tres millones de personas por año.

Desde 2012 y por políticas internas de la empresa, se colocó limitador de velocidad en sus unidades, siendo de las pocas empresas que respeta el límite de 90 km/h que rige en las rutas uruguayas.

Flota 
La compañía cuenta con una flota de 93 unidades, fabricadas por Marcopolo, Busscar y Neobus, montadas sobre chasis de Scania. Las mismas están equipadas con aire acondicionado, baño, M
música funcional y Wi-Fi gratuito. Desde 2006 COT desarrolla un plan de renovación de flota, que llevó a dos años y medio la antigüedad media de sus coches. La última adquisición fue de 30 unidades Neobus New Road N10 360 Scania K360, siendo éstas las primeras en circular fuera de Brasil, así como la primera exportación de la serie New Road por parte de Neobus.

las unidades Marcopolo y Neobus están numeradas de la siguiente manera:

interno 878 al 923 y 926 a 930, Marcopolo

internos 931 al 980, Neobus

Destinos

Chuy

Colonia

Punta del Este y Piriápolis

La Paloma y La Pedrera

Véase también 
 Compañía de Ómnibus de Pando S.A.
 Terminal Tres Cruces
 Terminal de Ómnibus de Maldonado

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
 Horarios COT
 COT horarios

Empresas de ómnibus de Uruguay
Empresas fundadas en 1940